Місячний сарос 158 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 21 жовтня 2154 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 17 березня 3597, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 80 затемнень (47 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1442 роки.

Серія міститиме 28 повних затемнень від 13 серпня 2641 до 5 червня 3128, 7 часткових перед повними від 2 вересня 2240 до 7 березня 2547 і 8 часткових після повних від 16 червня 3146 до 31 серпня 3272.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 37-е, яке відбудеться 20 листопада 2803 і триватиме 98,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 156 

Місячні сароси